Amfreville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Amfreville (Calvados) im Département Calvados
Amfreville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche

mit Namenszusatz:
Amfreville-la-Campagne im Département Eure
Amfreville-la-Mi-Voie im Département Seine-Maritime
Amfreville-les-Champs (Eure) im Département Eure
Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
Amfreville-sous-les-Monts im Département Eure
Amfreville-sur-Iton im Département Eure